Мохарра́м Навидки́я (; 1 ноября 1982, Исфахан, Иран) — иранский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера 
Навидкия начал свою карьеру в «Сепахане». В 2004 году он отправился играть за «Бохум» в Германию. Однако не закрепился в составе, и в итоге был отдан в аренду обратно в «Сепахан». В 2006 году он полноценно вернулся в «Сепахан».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Сепахан»
 
 
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Бохум»
Футбольные тренеры Ирана
Тренеры ФК «Сепахан»